Kieft (bedrijf), Brits historisch auto- en motorfietsmerk
DKR, een scooter- en automerk
Kievit, een vogelsoort
Kieft (boek), de biografie van oud-voetballer Wim Kieft

Personen met de achternaam (Van de/van der) Kieft
Fleur van de Kieft (1973), Nederlands hockeyinternational
Fleur van der Kieft (1974), Nederlands actrice
Garmt Kieft (1913-1998), Nederlands politicus (ARP)
Johan van de Kieft (1884-1970), Nederlands politicus (SDAP, PvdA)
Pieter Kieft (1897-1980), Nederlands germanist
René Kieft (1946), Nederlands roeier
Roland Kieft (1960), Nederlands dirigent en muziekdirecteur 
Willem Kieft (1597–1647), Nederlands koopman en gouverneur (1638–1647) van Nieuw Nederland (Nederlandse kolonie in de omgeving van de latere staten New York en Pennsylvania in de VS) 
Wim Kieft (1962), Nederlands voetballer